Tappan Zee Bridge steht für:
 Tappan Zee Bridge (1955–2017)
 Tappan Zee Bridge (2017)